David di Donatello, statua bronzea di Donatello, fra i capolavori della scultura rinascimentale (1440)
David di Donatello, statua marmorea giovanile di Donatello (1408-1409)
David di Donatello, premio cinematografico italiano